Risten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Risten (Norrköpings socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun och Norrköpings kommun,  (86,5 ha)
Risten (Yxnerums socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (5,64 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn